Hartware ist
 ein Kunstverein, siehe Hartware Medienkunstverein
 Überbegriff für eine Vielzahl von Warengruppen, siehe Hartwaren